Proletarskaja 
 Proletarskaja, oggi Industrial'naja – stazione della metropolitana di Charkiv
 Proletarskaja, stazione della metropolitana di Minsk
 Proletarskaja, stazione della metropolitana di Mosca
 Proletarskaja, stazione della metropolitana di San Pietroburgo
 Proletarskaja, stazione della metropolitana di Nižnij Novgorod

Pagine correlate 

 Proletarsk
 Proletarskij rajon